Sachsenkrieg bzw. Sachsenkriege bezeichnet:

 Sachsenkriege Karls des Großen, zwischen 772 und 804
 Sachsenkrieg (Heinrich IV.), 1073–1075
 eine Episode im Nibelungenlied
 Medial und in der Öffentlichkeit der (erfolgreiche) Kampf um die Umgliederung der Städte Elsterberg und Pausa/Vogtl. und deren Umland von Thüringen nach Sachsen (1990–1992), siehe Teilung des Königreiches Sachsen#Geschichte seit 1990